1996 Голяма награда на Италия е 47-ото за Голямата награда на Италия и 14-и кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 8 септември 1996 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Репортаж

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия